En Pologne, Ochle peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ochle, un village du powiat de Koło.

dans la voïvodie de Łódź
 Ochle, un village du powiat de Łask.